De Coupe de la Ligue 1998/99 was de vijfde editie van dit Franse voetbalbekertoernooi, dat werd georganiseerd door de LFP, de betaaldvoetbalsectie van de Franse voetbalbond (FFF). Aan het toernooi namen de 40 clubs uit de Ligue 1 en Ligue 2 deel plus vier clubs uit de Championnat National. 

Het bekertoernooi begon op 28 oktober 1998 en eindigde op 8 mei 1999 met de finale in het Stade de France in Saint-Denis, een voorstadje van de hoofdstad Parijs. RC Lens versloeg FC Metz met 1-0 in de eindstrijd, en plaatste zich daardoor voor de strijd om de UEFA Cup 1999/00. RC Lens won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis.

Schema

Zie ook
Frans voetbalkampioenschap 1998/99
Coupe de France 1998/99

1999
Bekervoetbal 1998/99